Премия BAFTA за лучший фильм не на английском языке (; в 1983—1988 годах именовалась Премия BAFTA за лучший фильм на иностранном языке, ) — одна из номинаций среди наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в области кинематографии, вручаемая ежегодно с 1983 года. До 2000 года включительно к финальному отбору допускалось четыре фильма кандидата, с 2001 года — пять.

Участие русскоязычных кинематографистов в данной номинации представлено авторским вкладом режиссёра Андрея Тарковского в международном проекте «Жертвоприношение» (фильм-лауреат 1988 года), двумя номинациями кинолент Никиты Михалкова «Очи чёрные» (1989 год) и «Утомлённые солнцем» (1996 год), двумя номинациями фильмов Андрея Звягинцева «Левиафан» (2015 год) и «Нелюбовь» (2018 год) и одной номинацией кинокартины Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» (2021 год).

 Нумерация категорий идёт от 1948 года — момента учреждения первых номинаций премии BAFTA.
 Победители размещены вверху соответствующей году графы и дополнительно выделены.

1983—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2023

Ссылки 
 Официальный сайт BAFTA 
 BAFTA  на сайте IMDb

Номинации кинопремии BAFTA